El Mas Bordes és un mas situat al municipi de Siurana, a la comarca catalana de l'Alt Empordà.

Bordes
Siurana